Termini ist:
 der Plural von Terminus (Fachausdruck)

Termini (als Plural von  = ‚Endpunkt‘) ist Name- oder Namensbestandteil mehrerer geografischer Objekte in Italien und oftmals ein Hinweis auf heiße Quellen am Ort:
 Termini, Endpunkte von Eisenbahnstrecken, insbesondere der römische Hauptbahnhof Bahnhof Roma Termini in der Nähe der Diokletiansthermen
 Termini, Ortsteil von Massa Lubrense in der Provinz Neapel in Italien
 Termini, Ortsteil von Ospedaletti in der Provinz Imperia in Italien
 Termini, Ortsteil von Correzzola in der Provinz Padua in Italien
 Termini Imerese in der Metropolitanstadt Palermo
 Passo del Tre Termini in der Provinz Brescia
 Tana a Termini, Ortsteil von Bagni di Lucca in der Provinz Lucca
 Termini-Sant'Agata, Ortsteil von Sala Consilina in der Provinz Salerno

Siehe auch:

 Terminus (Begriffsklärung)
 Terminierung (Begriffsklärung)
 Termin, ein festgelegter Zeitpunkt
 Termino, eine ehemalige tunesische Gewichtseinheit
Monte Termine